Иклод има више значења:

 Иклод (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Иклод (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Општина Иклод (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији